Serjoscha bezeichnet zwei Flüsse in Russland:

 Serjoscha (Kunja), rechter Nebenfluss der Kunja in der Oblast Twer
 Serjoscha (Tjoscha), rechter Nebenfluss der Tjoscha in der Oblast Nischni Nowgorod